Кла́ренс Зе́едорф (, МФА: , по отдельности МФА:  , полное имя ; 1 апреля 1976, Парамарибо, Суринам) — нидерландский футболист и тренер.

Единственный на данный момент футболист, становившийся победителем Лиги чемпионов с тремя разными командами — «Аяксом» (1994/95), «Реалом» (1997/98) и «Миланом» (2002/03, 2006/07).

Клубная карьера 
Профессиональная карьера Кларенса Зеедорфа в качестве правого полузащитника началась в начале 1990-х годов в нидерландском «Аяксе» в возрасте 16 лет и 242 дней, что сделало его самым молодым игроком, дебютировавшим на профессиональном уровне за всю историю клуба. Зеедорф сыграл свою роль в победах «Аякса» в чемпионате Нидерландов 1994 и 1995 года. Он также сыграл ключевую роль в победе «Аякса» в Лиге чемпионов в 1995 году. После того как Зеедорф сделал себе имя, выступая за «Аякс», он провёл сезон в «Сампдории», отличившись пятью голами.

«Реал Мадрид» 
Трансфер молодого и перспективного полузащитника в мадридский «Реал» состоялся в 1996 году и стоил 650 млн песет (5,2 млн долларов). В своём первом же сезоне Зеедорф помог команде завоевать титул чемпиона Испании. В следующем, втором по счету, сезоне, сыграл важную роль в победе «Реала» в Лиге чемпионов, выиграв этот турнир во второй раз в своей карьере.

В конце сезона 1998/99 проходившие переговоры с туринским «Ювентусом» по обмену Зеедорфа на Зинедина Зидана сорвались, что заставило Зидана прождать ещё около двух лет до трансфера в «Реал Мадрид».

Начиная с лета 1999 года, во время того, как командой управлял Гус Хиддинк роль Зеедорфа в игре «Реала» становилась всё менее значимой. В конечном счёте Зеедорф был вынужден вернуться в Италию, на этот раз в миланский «Интернационале». Стоимость трансфера составила 25 млн долларов.

«Интернационале» 

В «Интере» добрался до финала Кубка Италии, где миланская команда потерпела поражение. Запоминающимся моментом стали два забитых с большого расстояния мяча в матче против туринского «Ювентуса», завершившемся ничьей 2:2.

«Милан» 

Проведя два сезона в «Интере», Зеедорф перешёл в «Милан» в обмен на Франческо Коко. В сезоне 2002/03 «Милану» удалось выиграть Кубок Италии впервые за 26 лет. Выиграв Лигу чемпионов, Зеедорф стал первым футболистом в истории, выигравшим Лигу чемпионов с тремя разными клубами.

Следующий сезон, 2003/04, принёс Зеедорфу четвёртую победу в национальном чемпионате. К двум голландским и одному испанскому титулу чемпиона прибавился титул чемпиона Италии. Зеедорф сыграл значительную роль в пути «Милана» к финалу Лиги чемпионов, в котором «Милан» выиграл в серии пенальти в 2003 году.

В конце сезона 2006/07 Зеедорф был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов. Он сыграл свой 100-й матч в турнире 4 декабря против «Селтика». В «Милане» Зеедорфу и его одноклубникам — Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо удалось сформировать мощное трио, начавшееся ещё в сезоне 2002/03 и просуществовавшее более 9 лет — вплоть до начала сезона 2011/12 (когда Андреа Пирло пришлось покинуть «россонери» и перейти в «Ювентус»). Главной задачей троицы во времена Карло Анчелотти была поддержка атакующих полузащитников, которыми в различные времена являлись Ривалдо, Руй Кошта, Кака и Роналдиньо.

В сезоне 2010/11 «Милану» удалось спустя несколько лет вернуть себе «скудетто», в достижении которого Зеедорф порой играл решающую роль. В том сезоне Кларенсу удалось забить 4 гола, появившись на поле 36 раз, что является достаточно большим показателем для 35-летнего игрока. Зеедорф добавил ещё один трофей в копилку «Милана», сыграв важную роль в ключевой победе над «Интером» в Суперкубке Италии со счётом 2:1. Ему также удалось забить ключевой гол в первом победном матче «Россонери» сезона 2011/12.

Зеедорф находится на 7-м месте среди 20 лучших игроков Лиги чемпионов с момента её создания. Список был составлен журналом «Champions», официальным журналом УЕФА.

«Ботафого» 
16 мая 2012 года Зеедорф договорился с бразильским клубом «Ботафого», в котором футболист получал около 45 тысяч евро в неделю. 30 июня игрок подписал с клубом контракт на два года.
Во второй раз в карьере был удалён с поля (в первый раз был удалён в сезоне 2005/06 в матче против «Мессины»). Это произошло в матче «Ботафого» против «Мадурейры» (2:1) незадолго до финального свистка. Во время замены арбитр попросил ветерана уйти за боковую линию напротив скамейки его команды, чтобы сэкономить время, а Зеедорф, как признался репортёрам, не понял указания судьи и получил сразу две жёлтые карточки.

Тренерская карьера 
14 января 2014 года Кларенс Зеедорф объявил о завершении карьеры в «Ботафого» и подтвердил своё назначение на пост главного тренера «Милана». 16 января подписал контракт с клубом до 30 июня 2016 года.

Зеедорф стал первым голландским тренером, возглавившим команду Серии А. 19 января «Милан» в первом матче под руководством Зеедорфа одолел «Верону» (1:0). Приход нового тренера не принёс качественных улучшений в игре команды, и к концу чемпионата «Милан» потерял практически все шансы попасть в зону еврокубков. В связи с этим клуб решил расстаться с голландцем до окончания чемпионата и без компенсации.

7 июля 2016 года стало известно, что Зеедорф возглавил китайский «Шэньчжэнь». Но уже 5 декабря на посту главного тренера его сменил Свен-Ёран Эрикссон.

5 февраля 2018 года Зеедорф был назначен главным тренером клуба «Депортиво» Ла-Корунья, подписав контракт до конца сезона. Сразу же после окончания сезона был уволен из команды, которую не смог спасти от вылета во второй дивизион.

В августе 2018 года возглавил сборную Камеруна. Был уволен в июле 2019 года — причиной стало неудачное выступление команды на Кубке Африки: камерунцы вышли из группы, однако уже в 1/8 финала проиграли Нигерии (2:3) и вылетели из турнира.

Достижения

Командные 
 «Аякс»
 Чемпион Нидерландов 1993/94, 1994/95
 Обладатель Кубка Нидерландов 1992/93
 Обладатель Суперкубка Нидерландов 1993, 1994
 Победитель Лиги чемпионов 1994/95

 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании 1996/97
 Обладатель Суперкубка Испании 1997
 Победитель Лиги чемпионов: 1997/98. 
 Обладатель Межконтинентального кубка 1998

 «Милан»
 Чемпион Италии: 2003/04, 2010/11
 Обладатель Кубка Италии: 2002/03
 Обладатель Суперкубка Италии: 2004, 2011
 Победитель Лиги чемпионов: 2002/03, 2006/07
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2003, 2007
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2007

 Сборная Нидерландов
 4-е место на чемпионате мира: 1998
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2000, 2004

Личные 
 Полузащитник года по версии УЕФА: 2007
 Входит в команду года УЕФА: 2002, 2007
 Талант года в Нидерландах: 1993, 1994
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM: 1997
 Обладатель Серебряного мяча Клубного чемпионата мира: 2007
 Рыцарь ордена Оранских-Нассау(2011)
 Golden Foot: 2018 (в номинации «Легенды футбола»)
 Входит в список ФИФА 100
 Введен в зал славы клуба «Милан»

Награды 
 Большая лента ордена Жёлтой звезды (2014)

Статистика

Клубная

Тренерская

Личная жизнь 
4 марта 2022 года на своей странице в Instagram сообщил, что принял ислам, однако имя менять не собирается.

Примечания 

Иммигрировавшие в Нидерланды из Суринама
Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Ботафого»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Милан»
Тренеры ФК «Шэньчжэнь»
Тренеры ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Тренеры сборной Камеруна по футболу
ФИФА 100